Klub studenata informacijskih znanosti (skraćeno KSIZ) je studentska udruga koja se bavi projektima na području informacijskih znanosti, a osnovana je u Zagrebu, 5. lipnja 2007. godine, na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ciljevi

Prema statutu udruge, ciljevi KSIZ-a su:
promidžba informacijskih znanosti
djelatno utjecanje na kakvoću studija te puno poštovanje prava i probitaka studenata Odsjeka
doprinos razvoju i osuvremenjivanju Odsjeka za informacijske znanosti
promicanje naprednih tehnologija u arhivistici, knjižničarstvu, informatologiji, muzeologiji i društveno-humanističkoj informatici
okupljanje studenata i suradnja s drugim značajnim skupinama koje se zanimaju za arhivistiku, knjižničarstvo, informatiku i muzeologiju
doprinos ostvarivanju modernoga, slobodnoga, demokratskoga, pluralnoga, tolerantnoga i nenasilnog društva

Način djelovanja

Udruga okuplja studente informacijskih znanosti svih godina i smjerova studija. Svake godine bira se novo predsjedništvo u sastavu: predsjednik, zamjenik predsjednika, predsjednik programskoga vijeća, tajnik, tajnik za međunarodnu suradnju. Također se bira i tročlani nadzorni odbor, koji osigurava pravilan rad predsjedništva. Predsjedništvo usmjerava djelovanje udruge te pomaže članovima u ostvarivanju svojih ideja i projekata.

Projekti

„Ras–sastavljanje računala“
Radionica računalne grafike
Potpora studentima prve godine
Ankete za evaluaciju programa studija
Organizacija skupa "Oblici znanja" u suradnji s Udrugom studenata filozofije
Paintball
Organizacija studijskih putovanja

Sudjelovanje na konferencijama
"Dani mladih knjižničara" (Zadar, 2008./2009.)
"Peti međunarodni susreti bibliotekara slavista" (Sarajevo, 2009. )
"InFuture" (Zagreb, 2009.)
"Information technology and journalism" (Dubrovnik, 2009.)

Vanjske poveznice
Službeno mrežno mjesto udruge
Odsjek za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Hrvatske studentske udruge